C9 (tamanho de papel)

Outros
Sauber C9
C9 — código IATA para a Cirrus Airlines